Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 925 dans le monde.

 Route 925 au Nouveau-Brunswick, Canada
  dans certains départements, en France